Die Coppa Italia 1976/77, den Fußball-Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften in Italien der Saison 1976/77, gewann der AC Mailand. Milan traf im Finale auf Inter Mailand und konnte die Coppa Italia zum vierten Mal gewinnen. Mit 2:0 setzte sich die Mannschaft von Trainer Nereo Rocco durch. Man wurde Nachfolger des SSC Neapel, der sich im Vorjahr gegen Hellas Verona durchgesetzt hatte, diesmal aber bereits in der zweiten Gruppenphase ausgeschieden war.

Als italienischer Pokalsieger 1976/77 qualifizierte sich der AC Mailand für den Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres, wo man bereits in der ersten Runde gegen den spanischen Vertreter Betis Sevilla ausschied.

1. Gruppenphase 
SSC Neapel hatte als Titelverteidiger ein Freilos für die 1. Gruppenphase.

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

Gruppe 5 

|}

Gruppe 6 

|}

Gruppe 7 

|}

2. Gruppenphase

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Finale

Siehe auch 
 Serie A 1976/77

Weblinks 
 Informationen zur Coppa Italia auf rsssf.com

1976/77
Fußballsaison 1976/77